Hasenbuck (Neurenberg), een buurt in Neurenberg
Hasenbuck (metro, Neurenberg), een station van de metro van Neurenberg